Hammerbach oder Hammer Bach steht für:

Fließgewässer:
 Hammerbach (Diemel), linker Zufluss der Diemel nahe Scherfede (Warburg), Kreis Höxter, Nordrhein-Westfalen
 Hammerbach (Donau), mit linkem Oberlauf Raberbach, rechter Zufluss der Donau im kreisfreien Passau, Niederbayern
 Hammerbach (Fembach), linker Zufluss des Fembachs (zur Zenn) durch Kirchfembach, Gemeinde Langenzenn, Landkreis Fürth, Bayern
 Hammerbach (Fensterbach) linker Zufluss des Fensterbachs (zur Naab) beim Barghof von Freudenberg, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Hammerbach, Oberlauf-Abschnittsname des Fischbach (Nahe), linker Zufluss der Nahe in Fischbach, Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz
 Hammerbach (Große Mühl), linker Zubringer zur Große Mühl bei Ulrichsberg in Oberösterreich
 Hammerbach (Haidenaab), linker Rücklaufkanal zur Haidenaab des ehemaligen Hammerwerks bei Schloss Pechhof, Gemeinde Schwarzenbach, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Hammerbach (Hosewasch), linker Oberlauf der Hosewasch (zur Saalach) bei Bad Reichenhall, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern; ist Abfluss  des Listsees
 Hammerbach (Kleine Isar), linker Abzweig der Isar und linker Zufluss der Kleinen Isar vor dem und im kreisfreien Landshut, Niederbayern
 Hammerbach (Klinglbach), rechter Zufluss des Klinglbachs oder Perlbachs (zum Regen) bei Baumgarten (Gemeinde Rattenberg), Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Hammerbach (Lauter), linker Zufluss der Lauter (zum Glan) im kreisfreien Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz
 Hammerbach (Mettlachbach), rechter Zufluss des Mettlachbachs (zum Haselbach, zur Bibert) vor der Lockenmühle, Markt Flachslanden, Landkreis Ansbach, Bayern
 Hammerbach (Mettmanner Bach), rechter Zufluss des Mettmanner Bachs (zur Düssel) in Mettmann, Kreis Mettmann, Nordrhein-Westfalen
 Hammerbach (Mies),tschechisch Hamerský potok, linker Zufluss der Mies nahe Kočov, Region Plzeňský, Tschechien
 Hammerbach (Mur), linker Zufluss der Mur bei Peggau, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Hammerbach (Neugrünbach), rechter Zufluss des Neugrünbachs (rechter Nebenstrang-Oberlauf der Wondreb) im Staatsforst Altherrgott bei Poppenreuth, Markt Mähring, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Hammerbach, deutscher Name des Hamerský potok (Nežárka), linker Zufluss der Nežárka in Jindřichův Hradec, Region Jihočeský, Tschechien
 Hammerbach, meist Hammer Bach, linker Zufluss der Niers nahe Düpp (Viersen), Landkreis Viersen, Nordrhein-Westfalen
 Hammerbach, oberster Abschnitt um Grainet des Ohleitenbachs, linker Zufluss des Osterbachs (zur Wolfsteiner Ohe) nach Böhmzwiesel, Stadt Waldkirchen, beide Orte im Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern; Abschnittsnamensfolge: Hammerbach → Ohleitenbach → Wermutbach
 Hammerbach (Pegnitz), linker Zufluss der Pegnitz bei Henfenfeld, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Hammerbach (Pfaffenbach), linker Zufluss des Pfaffenbachs beim Hammerhof (Neustadt (Wied)), Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz
 Hammerbach (Pfreimd), Kanal links der Pfreimd bei Moosbach, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Hammerbach (Prien), linker Zufluss der Prien in Aschau im Chiemgau, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Hammerbach (Rott), rechter Zufluss der Rott (zum Inn bei Rott am Inn) bei Lengdorf, Gemeinde Rott am Inn, Landkreis Rosenheim, Bayern; Fortsetzung des Mangfallkanals und linker Begleitkanal des Inns
 Hammerbach (Saalach), linker Zufluss der Saalach bei Freilassing, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern; ist erster Rückmündungsarm des Hammerauer Mühlbachs
 Hammerbach (Schleifbach), rechter Zufluss des Schleifbachs (zur Mulde) bei Bad Düben, Landkreis Nordsachsen, Sachsen
 Hammerbach (Seebach), (indirekter?) linker Zufluss des Seebachs (als Hoswaschbach zur Saalach) bei Bad Reichenhall, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Hammerbach (Strogen), rechter Zufluss der Strogen bei Operding, Gemeinde Walpertskirchen, Landkreis Erding, Bayern
 Hammerbach (Trutenbach), linker Zufluss des Trutenbachs vor Crailsheim, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Hammerbach, deutscher Name der Tschirne (poln. Czerna), linker Zufluss des Bober nahe Żagań, Woiwodschaft Lebus, Polen
 Hammerbach, deutscher Name des Hamerský potok (Vydra), rechter Zufluss der Vydra nahe Vchynice-Tetov I (Srní), Region Plzeňský, Tschechien
 Hammerbach (Wiederitz), linker Zufluss der Wiederitz in Zauckerode (Freital), Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Hammerbach (Wiener Neustadt), linker Nebenarm der Warmen Fischa in der Statutarstadt Wiener Neustadt, Niederösterreich
 Hammerbach (Ybbs), linker Zufluss der Ybbs bei Hollenstein an der Ybbs, Bezirk Amstetten, Niederösterreich

Ortschaften:
 Hammerbach (Aschau im Chiemgau), Ortsteil der Gemeinde Aschau im Chiemgau, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Hammerbach (Herzogenaurach), Ortsteil der Stadt Herzogenaurach, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern

Siehe auch:
 Hammer Bach
 Ammerbach
 Hammbach
 Hammelbach (Begriffsklärung)
 Hammerbacher
 Hammergraben
 Hammerlbach
 Hammermühlbach